«Хари́зма» — российская пауэр-метал-группа, основанная в 2004 году в городе Москве.

История 
Группа была создана в конце 2004 года гитаристом Леонидом Фоминым («Мастер», «Саботаж», «Валькирия», «Акцент»), вокалистом Деймоном Авраменко и поэтом Александром Елиным, ставшим автором текстов и продюсером коллектива до 2008 года. На момент встречи все трое вынашивали идею создания пауэр-металической группы классического европейского стиля с русскими текстами. У Фомина уже были заготовки песен, у Елина накопилось множество идей, нереализованных с группой «Ария» и его последним авторским проектом «Химера», а Авраменко просто горел желанием петь хорошую оригинальную музыку. Через три месяца начались студийные сессии, и вскоре после записи демоматериала группе предложила контракт звукозаписывающая компания «Мистерия звука». В ноябре 2005 года вышел дебютный альбом «Источник силы», записанный на студии группы «Чёрный обелиск» под руководством Дмитрия Борисенкова.

В 2007 году вышел второй альбом «Харизма II».

15 октября 2010 года стало известно, что Харизма исполнит кавер-версию композиции «Раскачаем этот мир» группы «Ария» на трибьют-альбоме «A Tribute to Ария. XXV».

В 2011 году группа выпустила третий альбом «Сила и вера», который продюсировал и сводил Лео Фомин.

В 2013 году группа расстается с вокалистом Деймоном, который перешёл в рок-группу «Круиз». Ему на замену приходит вокалист Иван Селиверстов. С ним группа записала макси-сингл «Братья в бой» и «Знаки Судьбы». Бас-гитаристом становится Александр Козарез (экс-«Август»).

В сентябре 2014 года группа отпраздновала своё 10-летие концертами в Москве и Санкт-Петербурге, где представила своего нового барабанщика. Им стал Макс Талион, пришедший на смену Вячеславу Стосенко (ныне — группа «Гран-КуражЪ»). В 2016 году группу покидает Иван Селиверстов. В сентябре новым вокалистом становится Сергей Подкосов.

15 апреля 2017 года вышел четвёртый номерной альбом «Бьёмся за небо», в тот же день на Youtube-канале лейбла Metalism Records был опубликован трек «Когда сжалится бог».

В начале 2019 года произошла очередная ротация состава — коллектив покинул вокалист Сергей Подкосов, а на его место пришёл Андрей Лобашёв (экс-Arida Vortex). С участием Лобашёва «Харизма» выпускает песни «Прав или нет» и «Царь», а Подкосов становится вокалистом «Арктиды».

Состав 
Действующий
 Леонид Фомин — лидер-гитара, автор песен (с 2004)
 Александр Козарез — бас-гитара (с 2013)
 Роман Кошелев — ударные (с 2018)
 Александр Цыплин — гитара (с 2018)
 Андрей Лобашёв — вокал (с 2019)

Бывшие участники
 Дмитрий Авраменко — вокал (2004—2013)
 Дмитрий Кривенков — ударные (2004—2005)
 Владимир Капырин — клавишные (2005—2006)
 Антон Лукьянчук — ударные (2005—2006)
 Роман Валерьев — гитара (2005—2007)
 Влад Алексеенко — ударные (2006—2009)
 Антон Жегалин — клавишные (2007—2009)
 Эдуард Шаронов — гитара (2007—2008)
 Андрей Ищенко — ударные (2009—2010)
 Александр «Гипс» — ударные (2011—2012)
 Василий Марченко — бас-гитара (2005—2013)
 Дмитрий Смирнов — клавишные (2009—2013)
 Вячеслав Стосенко — ударные (2013—2014)
 Иван Селиверстов — вокал (2013—2016)
 Максим «Талион» Крючков — ударные (2014—2017)
 Григорий Привезенцев — гитара (2008—2018)
 Сергей Подкосов — вокал (2016—2019)
 Евгений Москаленко — ударные (2017—2018)

Дискография

Студийные альбомы 
 2005 — «Источник силы»
 2007 — «Харизма II»
 2011 — «Сила и вера»
 2017 — «Бьёмся за небо»
 2020 — «Делай рок!»

Макси-синглы 
 2010 — «Отключись от Сети»
 2013 — «Братья, в бой!»
 2015 — «Знаки судьбы»
 2018 — «Стражи границ»

Синглы 

 2020 — "Делай рок!" (версия с гостями)
 2021 —  "Бледный бог
 2022 —  "Варяги"

Трибьюты 
 2015 — «A Tribute to ХАРИЗМА The X Anniversary»

В сборниках

Примечания

Литература 
 

Интервью
 Интервью журналу Dark City № 39, 2007 год, стр. 54
 Группа «Харизма» в программе «Рок-уикенд» на «Маяке» (2016, 2018)

Рецензии
 Рецензия на альбом «Сила и Вера» в журнале Dark City № 64, 2011 год 
 Рецензия на сингл «Отключись от Сети» в журнале Dark City № 55, 2010 год 
 Рецензия на альбом «Харизма II» в журнале Dark City № 40, 2007 год 
 Рецензия на альбом «Харизма II» в журнале Rockcor № 75, 2008 год 
 Рецензия на альбом «Источник силы» в журнале Dark City № 30, 2006 год

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Пауэр-метал-группы России
Музыкальные коллективы Москвы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2004 году